USS Tortuga ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Tortuga (LSD-26), Docklandungsschiff der Clemson-Klasse, in Dienst von 1945 bis 1970
 USS Tortuga (LSD-46), Docklandungsschiff der Whidbey-Island-Klasse, in Dienst von 1982 bis 1999